Ibèria (Albéniz), composició d'Isaac Albéniz
 Iberia (revista), revista que donava suport als Aliats de la Primera Guerra Mundial
 Iberia (pel·lícula), un film de Carlos Saura de 2005.
 Toponímia: 
 Ibèria, antic nom grec per la península Ibèrica
 Regne d'Ibèria, regne del Caucas durant el 
 Península Ibèrica, península a l'extrem sud-oest d'Europa
 Iberia (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Organitzacions:
 Iberia LAE, companyia aèria espanyola
 Iberia Express, aerolínia filial d'International Airlines Group
 Altres:
 Iberia (automòbil), automòbil concebut a Madrid el 1907